Теренс Венс «Террі» Ґілліам (;  22 листопада 1940, Медісін-Лейк, США) — британський режисер американського походження, мультиплікатор, комедійний актор та сценарист, один з шести учасників комік-групи Монті Пайтон.

Творчість

Режисура 
 1975 — Монті Пайтон і Священний Грааль, спільно з Террі Джонсом ()
 1977 — Бармаглот ()
 1981 — Бандити часу ()
 1983 — Сенс життя за Монті Пайтоном ()
 1985 — Бразилія ()
 1988 — Пригоди барона Мюнгхаузена ()
 1991 — Король-рибалка ()
 1995 — Дванадцять мавп ()
 1998 — Страх і огида в Лас-Вегасі ()
 2005 — Брати Грімм ()
 2005 — Країна припливів ()
 2009 — Імаджинаріум доктора Парнаса ()
 2011 — Уся родина (), короткометражне кіно
 2013 — Нульова теорема ()
 2018 — Чоловік, який вбив Дон Кіхота ()

Актор

Див. також 
 9619 Террігілліам — астероїд, названий на честь Террі Гілліама.

Примітки

Джерела 

 terrygilliamweb.com
 
 

Учасники Монті Пайтон
Британські актори
Британські сценаристи
Уродженці Міннеаполіса
Англійські письменники-фантасти
Лауреати премії імені Курда Лассвіца
Особи, включені до Залу слави фантастики
Натуралізовані громадяни Великої Британії
Американські емігранти до Англії